Preusmjeri Nacrt:9K37 Buk